Hearts of the West – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Champion Film Company
Hearts of the West – cortometraggio del 1920 diretto da Phil Goldstone
Hearts of the West – cortometraggio del 1925 diretto da Arthur Henry Gooden 
Hearts of the West – film del 1926 diretto da Ernst Laemmle
Hearts of the West – cortometraggio del 1931 diretto da Theodore Huff
Pazzo pazzo West! (Hearts of the West) – film del 1975 diretto da Howard Zieff